Immunità – Nel diritto: Esenzione da oneri, obblighi o doveri.
Immunità – In medicina: Condizione di refrattarietà a un morbo o a un veleno.
Immunità diplomatica –  I trattamenti particolari concessi agli organi diplomatici stranieri accreditati presso uno Stato